

Lokalizacje

Niemcy 
 Kastl – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Kastl – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach 
 Kastl – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth 
 Sankt Kastl – miejsce pielgrzymkowe w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm

Osoby 
 Jörg Kastl – niemiecki ambasador
 Manfred Kastl – niemiecki piłkarz
 Otto Kastl – niemiecki piłkarz

Inne 
 Kastl – klasztor
 Kastl – ród